Niwiska heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Niwiska (Galewice), Dorf im Powiat Wieruszowski der Woiwodschaft Łódź; siehe Galewice
 Niwiska (Powiat Kolbuszowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Kolbuszowski der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Niwiska
 Niwiska (Zielonogórski) (dt. Niebusch, 1936–1945 Bergenwald), Dorf im Powiat Zielonogórski der Woiwodschaft Lebus; siehe Nowogród Bobrzański